Комарани може да се односи на:

 Комарани (Нова Варош), насељено место у општини Нова Варош, Златиборски округ, Република Србија
 Комарани (Вранов на Топлој), насељено место у округу Вранов на Топлој, Прешовски крај, Словачка Република
 Комарани (средњи век), средњовековно насеље на обали Лима
 Комаране (некада Комарани), насељено место у општини Рековац, Поморавски округ, Република Србија